

Automobilismo 
 Durango – squadra di automobilismo della serie GP2
 Dodge Durango – modello di automobile della Dodge

Biologia 
 Cyclosa durango – ragno appartenente alla famiglia Araneidae
 Drassyllus durango – ragno appartenente alla famiglia Gnaphosidae

Cinema e fumetti 
 Durango – serie a fumetti franco-belga
 Durango Kid – personaggio di una serie di film, interpretato da Charles Starrett
 Perdita Durango – film del 1997 diretto da Álex de la Iglesia
 The Durango Kid – film del 1940 diretto da Lambert Hillyer

Geografia 
Messico
 Durango – stato del Messico
 Durango (Victoria de Durango) – città capitale dello stato omonimo
Spagna
 Durango – un comune nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
Stati Uniti d'America
 Durango – città in Colorado
 Durango – città in Iowa

Musica 
 Santiago Durango – chitarrista statunitense
 Romance in Durango – brano musicale di Bob Dylan e Jacques Levy del 1976
 Avventura a Durango – adattamento in italiano, ad opera di Fabrizio De André e Massimo Bubola, di Romance in Durango; contenuto nell'album Rimini del 1978

Altro 
 Aeroporto Internazionale di Durango – aeroporto della città di Durango, in Messico
 Sociedad Cultural Deportiva Durango – società calcistica con sede a Durango, nei Paesi Baschi